Мона Бартель і Лаура Зігемунд були чинними чемпіонками, але Бартель вирішила того року не брати участі. Зігемунд грала в парі з Антонією Лоттнер, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Анніка Бек і Ксенія Нолл.

Кікі Бертенс і Юханна Ларссон виграли титул, у фіналі перемігши пару Моніка Нікулеску і Патрісія Марія Тіг з рахунком 4–6, 7–5, [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

BGL Luxembourg Open, парний розряд
2016
2016 у люксембурзькому спорті